Odlot – grupa muzyczna
 Odlot – program telewizyjny
 Odlot – polski serial telewizyjny z 1982 r. w reż. Janusza Dymka
 Odlot – amerykański film z 1971 r. w reż. Miloša Formana
 Odlot – amerykański film z 1999 r.
 Odlot – amerykański film animowany z 2009 roku ze studia Pixar